Chano hace referencia a varios artículos:

Personas 

 Chano Pozo (1915 - 1948), músico, percusionista, compositor, arreglista cubano.
 Luciano Chano Castañón (1926 - 1987), escritor, investigador y futbolista español.
 Chano Lobato (1927 - 2009), cantante español.
 Chano Piñeiro (1954 - 1995), director de cine español.
 Chano Domínguez (1960 -), músico, pianista español.
 Sebastián Chano Cruzado (1965 -), futbolista español.
 Luciano Chano Ruiz (1979 -), futbolista argentino.
 Chano Moreno Charpentier (1981 -), solista, cantante, compositor, guitarrista, pianista, músico argentino.
 Salustiano Chano Candia (1983 -), futbolista paraguayo.